Strohbach kann stehen für:
 Strohbach (Gengenbach), Ort im Stadtteil Bermersbach von Gengenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Strohbach (Kinzig), linker Zufluss eines Nebenlaufs der Kinzig in Gengenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg. Siehe Liste der Zuflüsse der Schwarzwälder Kinzig

Strohbach ist ein Familienname:
 Gertrud Strohbach (1911–2002), deutsche Politikerin (KPD), MdB
 Horst Strohbach (1886–1978), deutscher Heimatforscher
 Rainer Strohbach (* 1958), deutscher Schwimmer
 Siegfried Strohbach (1929–2019), deutscher Komponist und Dirigent
 Tom Strohbach (* 1992), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Strobach